Bolwerk (bouwwerk), een uitbouw in een verdedigingsmuur of -wal vanwaaruit flankerend vuur kon worden gegeven

(Voormalige) verdedigingswerken en parken 
 Bolwerkplantsoen
 De Bolwerken (Haarlem), een stadspark in Haarlem
 Bolwerken (Middelburg), het gebied rondom de overblijfselen van een bastion (of bolwerk) in Middelburg
 Bolwerk (Noordlaren), een voormalige ringwalburcht of mottekasteel in de gemeente Groningen
 Bolwerk (Sneek), het gebied rondom de overblijfselen van een bastion (of bolwerk) in Sneek
 Jan van Galenplantsoen, ook bekend als het Bolwerk, een plantsoen in Amsterdam

Gebouwen 
 Het Bolwerk (museum), een museum in IJzendijke
 Het Bolwerk (poppodium), een muziekpodium in Sneek
 Station Haarlem Bolwerk, een voormalig station aan de spoorlijn Haarlem-Zandvoort

Wegen en routes 
 Bolwerkenroute (Amsterdam)
 Bolwerkenroute (Haarlem), route voor wegverkeer over het Staten Bolwerk, Kennemerplein en Prinsen Bolwerk onderdeel van de N200
 Staten Bolwerk, weg deel uitmakend van deze route
 Prinsen Bolwerk, weg deel uitmakend van deze route